Lebrun kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean-Paul Antoine Lebrun
 Jean Paul Antoine Lebrun

Robotskapade auktorsförkortningar